Вале́рий Ива́нович Овся́нников:
 Овсянников, Валерий Иванович (1938—2000) — директор опытно-производственного хозяйства «Батуринское», депутат Совета Федерации России (1993—1996).
 Овсянников, Валерий Иванович (род. 1950) — российский педагог, директор Межвузовского Центра педагогических инноваций. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы. Примечания